Tecate steht für 

 Tecate (Baja California), ein Ort im Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Tecate (Kalifornien), ein Ort im San Diego County, Kalifornien 
 Municipio Tecate, eine Gemeinde im Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Cerveza Tecate, eine mexikanische Biermarke